Веселокутська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Веселокутська сільська рада — Одеська область, Арцизький район
 Веселокутська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район
 Веселокутська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район